Генри де Кобем (; около 1260 — 25 августа 1339, Хэтч-Бошан, Сомерсет, Королевство Англия) — английский аристократ, 1-й барон Кобем из Кента. Во время гражданских войн в царствование Эдуарда II поддерживал короля.

Биография 
Генри де Кобем принадлежал к старинной семье с владениями в графстве Кент на крайнем юго-востоке Англии. Его отец, Джон де Кобем, был владельцем поместий Кобем и Коулинг, шерифом Кента и констеблем королевского замка Рочестер. Матерью Генри была Джоан Септванс, дочь сэра Роберта Септванса.

На момент смерти отца, в 1300 году, Генри Кобему было около 40 лет, так что его рождение исследователи датируют приблизительно 1260 годом. В 1300 году он унаследовал от отца все земли. С 1303 года до самой смерти Кобем был констеблем Рочестерского замка, в 1315—1316 годах — констеблем Дувра и лордом-смотрителем Пяти портов, с 1324 года — губернатором Торнбриджа. В 1300 и 1311—1315 годах он принимал участие в ряде походов в Шотландию.

8 января 1313 года Кобем был призван королём в парламент как лорд Кобем. Поэтому он считается 1-м бароном Кобемом из Кента. Во время гражданских войн в царствование Эдуарда II барон поддерживал короля и, в частности, в 1322 году председательствовал в суде над мятежником Бартоломью Бэдлсмиром, 1-м бароном Бэдлсмиром. Последний был осуждён и подвергнут жестокой казни.

Семья 
До июня 1285 года Генри де Кобем женился на Мод де Морвиль, дочери Эда де Морвиля и вдове Мэтью де Коламберса. В этом браке родились сын Джон, ставший наследником отца и 2-м бароном Кобемом из Кента, и дочь Маргарет — жена сэра Уильяма Пимпа.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Кобемы
Бароны Кобем
Бароны Англии XIV века
Главные шерифы Кента
Лорды-смотрители Пяти портов
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии